Quantization (Engels) is het naar de dichtstbijzijnde tel-eenheid brengen van een ingespeelde noot bij digitale (software)sequencers.

Soft- en hardware-sequencers hebben allemaal deze functionaliteit ingebouwd. Het gevolg van quantizen (of quantizeren) is dat de ingespeelde partij strak gaat klinken, dat wil zeggen: de natuurlijke afwijkingen ten opzichte van het metrum die ontstaan wanneer een muzikant, hoe professioneel deze ook is, een partij inspeelt worden rechtgetrokken.

Soorten quantize
De keuze van het soort quantize hangt af van wat is ingespeeld. Meestal geldt dat de quantize-waarde dezelfde is als de kleinst ingespeelde nootwaarde. Dit kan echter ongewenste effecten opleveren. Dat betekent in de praktijk meestal dat quantizen op onderdelen plaatsvindt: de ene maat op de ene manier, en een volgend aantal maten wellicht op een andere.
Geavanceerde sequencers kennen verschillende vormen van quantizen:
Op een tel-eenheid Een harde vorm van quantizen op halve, kwart, achtste, zestiende, of nog kleinere nootwaarden, inclusief de bijbehorende triolen.
Shuffle- of Groove-quantize De noten worden in een vooraf ingesteld ritmisch patroon geplaatst. Dit zijn meestal shuffle-achtige patronen die zich niet laten vangen in een kwarten- of zestienden-benadering.
Fuzzy quantize Deze manier van quantizen trekt de timing van de noten niet zozeer naar een discreet patroon toe, maar zoekt een middenweg tussen bijvoorbeeld shuffle- en tel-quantize. Het programma Cubase noemt deze functionaliteit Iterative Quantize.

Discussie
Het wel of niet quantizen van muziek kent voor- en tegenstanders onder muzikanten en musici, en het onderwerp is vaak aanleiding tot discussies.
Argumenten voor quantizen
 Het klinkt professioneel, netjes en strak.
 Bij dansbare muziek dient de beat genadeloos strak te zijn.
 Fouten in timing kunnen een muzikant blijven achtervolgen, met name wanneer die fouten op zijn opgenomen.
Argumenten tegen quantizen
 De menselijke gevoel ontbreekt, de muziek lijkt uit een computer te komen.
 Kleine nuances in tempo en metrum kunnen nu juist extra emotie of drama meegeven aan muziek.
 Persoonlijke speelstijl wordt mede bepaald door timing, quantize haalt die persoonlijke stijl weg.

Muziekterm
Muzieksoftware